SHA steht für:

 Flughafen Shanghai-Hongqiao in China als IATA-Code
 Secure Hash Algorithm, eine Gruppe kryptologischer Hashfunktionen
 sidereal hour angle, den Sternwinkel, siehe Rektaszension
 suprahyoidale Ausräumung
 Landkreis Schwäbisch Hall, als Kfz-Kennzeichen

Sha steht für:

 Sha (Sanming) (沙县), ein Kreis der Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian

Sha ist der Familienname folgender Personen:

 Sha Zhigang (* 1956), chinesischer Heiler, Arzt, Autor, Lehrer, Komponist und Philanthrop
 Sha Zukang (* 1947), chinesischer Diplomat

Sha ist der Künstlername von:

 sha., österreichischer Künstler und Wahrnehmungsforscher
 Sha (Musiker), Schweizer Jazzmusiker
 Grazia Di Fresco, deutsche Sängerin
 Sha-Karl, deutscher Rapper

Siehe auch:
 Schah
 Shah

SHA